En Pologne,  Brzezinki peut faire référence :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Brzezinki, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Brzezinki, village

dans la voïvodie de Łódź
 Brzezinki, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Brzezinki, village du powiat de Grójec
 Brzezinki, village du powiat de Przysucha
 Brzezinki, village du powiat de Radom

dans la voïvodie d'Opole
 Brzezinki, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Brzezinki, village

dans  la voïvodie de Poméranie occidentale
 Brzezinki, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Brzezinki, village du powiat de Jędrzejów
 Brzezinki, village du powiat de Kielce

dans la voïvodie de Silésie
 Brzezinki, village de la gmina d'Opatów
 Brzezinki, village de la gmina de Wręczyca Wielka